LVK steht als Abkürzung für:

 Landesverband Kärnten
 Lebendige Volkskirche
 Leverkusener Kreis
 Linienverkehrskooperation Hildburghausen GmbH
 Litauische Bischofskonferenz
 Livermore Municipal Airport
 Lichtverteilungskurve

lvK steht als Abkürzung für:
 links vom Kopf, einen Fachausdruck in Racketsportarten

Abkürzung